Кастанеда — многозначный термин.

Фамилия 
Часть испанского имени, означающая в переводе «каштановая роща». Известные носители:
 Кастанеда, Жан (род. 1957) — французский футболист.
 Кастанеда, Карлос (1925—1998) — американский писатель, доктор философии, этнограф, мыслитель эзотерической ориентации и мистик.
 Кастанеда, Мовита (1916—2015) — американская актриса и певица мексиканского происхождения.

Топоним 
 Кастанеда (Граубюнден) — коммуна в Швейцарии.

См. также 
 Кастаньеда